El término 1917, un número, puede referirse, en esta enciclopedia:

al año 1917 d. C.;
al año 1917 a. C. ;
a 1917, una película británica de guerra, dirigida por Sam Mendes.